Przełęcz Łączecko – przełęcz górska w Beskidzie Śląskim położona na wysokości 774 m n.p.m. w Paśmie Czantorii, pomiędzy szczytami Kiczory (989 m n.p.m.) i Beskidu
(824 m n.p.m.). Na południowy wschód od przełęczy położone jest należące do Wisły osiedle Mraźnica.

Szlaki turystyczne 
  Czantoria Wielka – Soszów Wielki - Schronisko PTTK na Stożku – Kiczory - Przełęcz Łączecko – Przełęcz Kubalonka – Stecówka - Schronisko PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą - Barania Góra (Główny Szlak Beskidzki)
  Wisła Głębce - Przełęcz Łączecko - Schronisko PTTK na Stożku

Przełęcze Beskidu Śląskiego